homogén, matematikai fogalom
 homogén, informatikai fogalom